Traisen peut faire référence à :
 Traisen, affluent du Danube, en Basse-Autriche ;
 Traisen, commune autrichienne du district de Lilienfeld, en Basse-Autriche ;
 Traisen, commune allemande dans l'arrondissement de Bad Kreuznach, en Rhénanie-Palatinat.